Lluís Ferran de Prússia (cap de la casa reial de Prússia) (1907 - 1994).
 Lluís Ferran de Prússia (príncep de Prússia) (1944 - 1977).